Ла-Сель-Сен-Клу () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на захід від Парижа, 4 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8298 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 21472,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Ла-Сель-Сен-Клу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-Сен-Клу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету intendance Selle Saint Cloud на le сайт Archives Yvelines

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін